Бели Хуни (под тим су називом средином 4. ст. били познати Прокопију, али и у Индији гдје су их на санскрту називали Хūна или Светахуна = Бели Хуни), називани још и Хефтхалити (према њихову грчком етнониму), за које се претпоставља да су били скупина различита од оне скупине Хуна која је била продрла у Европу. Они су били индоевропски народ, можда источно-иранског номадског порекла, а настањивали су подручје данашње западне Кине, средње Азије, Пакистана и Авганистана. Крајем 5. веку. Бели Хуни нападају источне делове Персије, којим су владали Сасаниди, а можда нешто раније и североисточну границу Индије у данашњем Пакистану. Крајем 6. веку њихов је спомен у писаним изворима све ређи.
Последњи краљ Белих Хуна је умро негде око 670. године када је њихова држава уништена. Претпоставља се да су Бели Хуни једни од предака модерних Паштуна.

Спољашње везе 
 Bijeli Huni - Hefhaliti (engl.)
 Kovanice Hefthalita

Древни ирански народи